Världsmästerskapet i ishockey 2002 kan vara:

Världsmästerskapet i ishockey för herrar 2002
Juniorvärldsmästerskapet i ishockey 2002
U18-VM i ishockey 2002